Staré Sedlo ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Staré Sedlo u Tachova, Gemeinde im Okres Tachov
 Staré Sedlo u Sokolova, Gemeinde im Okres Sokolov
 Staré Sedlo, Ortsteil von Orlík nad Vltavou, Okres Písek
 Staré Sedlo, Ortsteil von Stádlec, Okres Tábor
 Staré Sedlo, Ortsteil von Teplá, Okres Cheb